Декларация о государственном суверенитете
Декларация о государственном суверенитете РСФСР
Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь
Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР
Декларация о государственном суверенитете Украины
Декларация о государственном суверенитете Эстонской ССР
Декларация о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики
Декларация о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики
Декларация о государственном суверенитете Удмуртской Республики
Декларация о государственном суверенитете Чувашской ССР